het Engelse woord voor gemeenschap (doorverwijspagina)
 Community (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie